Флаг Ирку́тского районного муниципального образования Иркутской области Российской Федерации.

История 
Первый флаг района был утверждён 26 июня 2008 года решением Думы Иркутского районного муниципального образования № 47-356/рд по итогам конкурса на проект герба и флага Иркутского районного муниципального образования.

Данный проект флага не был одобрен Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и 20 апреля 2009 года, решением Думы Иркутского районного муниципального образования № 60-436/рд, был утверждён ныне действующий флаг Иркутского районного муниципального образования, внесённый в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4917.

Действующий флаг 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Иркутского районного муниципального образования в зелёном, синем, белом, жёлтом, чёрном и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с пониженной лазоревой оконечностью, завершённой чередой бегущих волн, на низком серебряном холме золотой сноп пшеничных колосьев; посередине поверх всего — чёрный бегущий бабр с червлёными глазами, серебряными усами и подпалинами, держащий в пасти червлёного соболя».

Предыдущий флаг

Описание 
«Форма флага — прямоугольное зелено-синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль средней линии синюю волнистую полосу. В левом верхнем углу флага — изображение снопа золотой спелой пшеницы, под ним — полукруг красного цвета с золотым зубчатым обрамлением».

Обоснование символики 
Сочетание синего и зелёного цветов символизирует побережье озера Байкал и реки Ангары и лесные богатства района. Форма волны в средней части флага напоминает традиционный бурятский орнамент и символизирует многовековые национальные традиции.

Сноп золотой спелой пшеницы, перехваченный красной лентой, символизирует сельскохозяйственную направленность производственной отрасли района, богатство земель Иркутского района, хлебосольные традиции местного населения.

Полукруг красного цвета с золотым зубчатым обрамлением символизирует восходящее солнце над Байкалом и рекой Ангарой, над благодатными землями Иркутского района. Другая смысловая нагрузка этого элемента — обозначение развивающейся промышленности Иркутского района.

Красный цвет символизирует храбрость, мужество и любовь жителей района, проявляющиеся к родной земле.

Золото — король металлов, символизирует знатность, могущество и богатство, а также христианские добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение.

Зелень — символизирует надежду, изобилие, свободу и радость и богатство лесов.

Синий цвет символизирует чистоту и глубину озера Байкал.

Примечания 

Бабр в геральдике
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением соболя